Сонгайла або Сонґайла () — литовське прізвище. Відомі носії:
 Дарюс Сонгайла — литовський баскетболіст
 Рінґаудас-Бронісловас Сонґайла — литовський радянський партійний діяч